Tri kan betekenen:
 verkorting van trichlooretheen
 Grieks voor 3
 in chemie, een verbinding met 3 atomen van een bepaalde stof, bijvoorbeeld trichloormethaan,  trichloorethaan of tri-joodthyronine
 een voertuig met 3 wielen; zie trike of Tri Rod
 achternaam, van;
 Thieu Tri
een dialect, zie Tri (dialect)
 Driehoek (sterrenbeeld)